CLP-1 или Чемпионат Профессиональной Лиги 1 (, ) — высшая футбольная лига в Тунисе под эгидой Тунисской федерации футбола. Первый турнир был проведен во время французского протектората в 1907 году. В тот период в турнире принимали участие тунисские команды с французскими символикой и менеджментом. В 1921 году была создана Лига Тунисской футбольной ассоциации, которая являлась филиалом Французской федерации футбола до провозглашения независимости в 1956 году. 

29 марта 1957 года была основана Тунисская федерация футбола, организующая футбольные турниры в стране. Чемпионат Туниса является профессиональной лигой с 1994 года, став первым профессиональным национальным чемпионатом в Африке и арабском мире. «Эсперанс» является самым титулованным клубом Туниса, имея 32 титула.

Клубы, занявшие первое и второе места по итогам сезона, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КАФ, а третье место в Кубок Конфедерации КАФ вместе с обладателем Кубка Туниса. Тунисская профессиональная лига 1 занимает первое место в арабских и африканских странах и 15-е в мире, согласно рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики за 2019 год.

История 
В Тунисе футбол появился в 1904 году, в тот момент, когда в стране образовалась первая футбольная команда «Racing Club de Tunis». Со временем стали появляться и другие клубы в Тунисе и Бизерте. Правительство стало проявлять интерес к зарождавшемуся в стране виду спорта. Под эгидой Союза французских обществ спортивной атлетики был создан комитет, отвечающий за управление всеми видами спорта в Тунисе.

В 1910 году был организован чемпионат, в котором приняли участие такие команды как «Racing Club de Tunis», «Sporting Club de Tunis», «Lycée Carnot de Tunis», «Colonial School of Agriculture», «Football Club of Tunis» и «Red Star Club de l'Ariana». Многие клубы оставались любительскими и проводили между собой товарищеские матчи.

Формат 
В чемпионате участвуют 16 клубов, турнир проходит в 2 круга («дома» и «в гостях» с каждым из соперников). Два клуба, набравшие меньшее количество очков по результатам чемпионата, выбывают в CLP-2. Сезон проходит по системе «осень-весна». Помимо этого проходят 2 кубка — Кубок Президента и Кубок Лиги

Участники Лиги на сезон 2011/12

Чемпионы

До обретения независимости (1921—1955) 

 1921/22 : Расинг (Тунис)
 1922/23 : Стад Голуа (Тунис)
 1923/24 : Стад Голуа (Тунис)
 1924/25 : Расинг (Тунис)
 1925/26 : Спортинг (Тунис)
 1926/27 : Стад Голуа (Тунис)
 1927/28 : Спортинг (Тунис)
 1928/29 : Авангард (Тунис)
 1929/30 : Тунисьен (Тунис)
 1930/31 : Тунисьен (Тунис)
 1931/32 : Италия (Тунис)
 1932/33 : Тунисьен (Тунис)

 1933/34 : Сфакс Рэйлуейс (Сфакс)
 1934/35 : Италия (Тунис)
 1935/36 : Италия (Тунис)
 1936/37 : Италия (Тунис)
 1937/38 : Савуа де ля Гулет (Тунис)
 1938/39 : Габесьен (Габес)
 1939/40 : не проводился
 1940/41 : не проводился
 1941/42 : Эсперанс (Тунис)
 1942/43 : не проводился
 1943/44 : не проводился

 1944/45 : Бизертен (Бизерта)
 1945/46 : Бизертен (Бизерта)
 1946/47 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1947/48 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1948/49 : Бизертен (Бизерта)
 1949/50 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1950/51 : Хаммам-Лиф
 1951/52 : не проводился
 1952/53 : Сфакс Рэйлуейс (Сфакс)
 1953/54 : Хаммам-Лиф
 1954/55 : Хаммам-Лиф

После обретения независимости (1956—) 

 1955/56 : Хаммам-Лиф
 1956/57 : Стад Тунизьен (Тунис)
 1957/58 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1958/59 : Эсперанс (Тунис)
 1959/60 : Эсперанс (Тунис)
 1960/61 : Стад Тунизьен (Тунис)
 1961/62 : Стад Тунизьен (Тунис)
 1962/63 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1963/64 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1964/65 : Стад Тунизьен (Тунис)
 1965/66 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1966/67 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1967/68 : Сфакс Рэйлуэйс (Сфакс)
 1968/69 : Сфаксьен (Сфакс)
 1969/70 : Эсперанс (Тунис)
 1970/71 : Сфаксьен (Сфакс)
 1971/72 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1972/73 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1973/74 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1974/75 : Эсперанс (Тунис)

 1975/76 : Эсперанс (Тунис)
 1976/77 : Кайруан (Кайруан)
 1977/78 : Сфаксьен (Сфакс)
 1978/79 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1979/80 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1980/81 : Сфаксьен (Сфакс)
 1981/82 : Эсперанс (Тунис)
 1982/83 : Сфаксьен (Сфакс)
 1983/84 : Бизертен (Бизерта)
 1984/85 : Эсперанс (Тунис)
 1985/86 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1986/87 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1987/88 : Эсперанс (Тунис)
 1988/89 : Эсперанс (Тунис)
 1989/90 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1990/91 : Эсперанс (Тунис)
 1991/92 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1992/93 : Эсперанс (Тунис)
 1993/94 : Эсперанс (Тунис)

 1994/95 : Сфаксьен (Сфакс)
 1995/96 : Клуб Африкэн (Тунис)
 1996/97 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 1997/98 : Эсперанс (Тунис)
 1998/99 : Эсперанс (Тунис)
 1999/00 : Эсперанс (Тунис)
 2000/01 : Эсперанс (Тунис)
 2001/02 : Эсперанс (Тунис)
 2002/03 : Эсперанс (Тунис)
 2003/04 : Эсперанс (Тунис)
 2004/05 : Сфаксьен (Сфакс)
 2005/06 : Эсперанс (Тунис)
 2006/07 : Этуаль дю Сахель (Сус)
 2007/08 : Клуб Африкэн (Тунис)
 2008/09 : Эсперанс (Тунис)
 2009/10 : Эсперанс (Тунис)
 2010/11 : Эсперанс (Тунис)
 2011/12

Суммарная таблица

Ссылки 
 Сайт Федерации Туниса по футболу
 RSSSF competition history
 Le Site Forza
 Результаты лиги и турнирная таблица CLP-1